Veress Albert (1948) pszichiáter, szakíró
 Veress Albert (1981) színész